Gantmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Ruwimowitsch Gantmacher (1908–1964), russischer Mathematiker
 Wsewolod Felixowitsch Gantmacher (1935–2015), russischer Physiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Gantmacher-Effekt (Size-Effekt, Radiofrequenz-Size-Effekt)